Horologium, mot latin qui signifie « horloge », peut désigner : 
 en science horlogère :  horologium ou Horloge (horologium) : désignation d'instruments de mesure du temps de différents types employés dans l'Antiquité et le Moyen Âge ; 
 en architecture : l'Horologium d’Auguste, édifice construit dans l'Antiquité à Rome ;
 en astronomie : constellation Horologium Oscillitorium, nom original de la constellation de l'Horloge.
 en monachisme chrétien de tradition orientale : désigne "le livre contenant l'ordre des offices canoniques selon les heures du jour et de la nuit", voir Liste des règles monastiques